Allenville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Allenville (Mobile County, Alabama)
 Allenville (Hale County, Alabama)
 Allenville (Arizona), im Maricopa County
 Allenville (Georgia), im Berrien County
 Allenville (Illinois), im Moultrie County
 Allenville (Maryland), im Anne Arundel County
 Allenville (Michigan), im Mackinac County
 Allenville (Missouri), im Cape Girardeau County
 Allenville (Wisconsin), im Winnebago County

Siehe auch:
 Allensville